

Гольяни — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Гольяни — село, Осинський район, Пермський край